Hoeder oder Höder ist der Familienname folgender Personen:

 Ciani-Sophia Hoeder, deutsche Journalistin
 Friedrich Wilhelm Hoeder (1713–um 1768), deutscher Maler und Radierer
 Steffen Höder (* 1979), deutscher Skandinavist